Marialba puede referirse a:

Divisiones administrativas

de España 
 Marialba de la Ribera, localidad del municipio de Villaturiel, provincia de León.
 Marialba, localidad del municipio de Gallegos de Argañán, provincia de Salamanca.